Benito Fernández, el nombre puede pertenecer a: 

Benito Fernández, político español, gobernador de Zaragoza en 1854.
Benito Fernández (1919 - 1982), político y abogado argentino.
Benito Fernández (1960), diseñador, modisto y empresario argentino.